Gymnoascus é um género de fungos pertencente à família Gymnoascaceae. O género tem distribuição natural alargada nas zonas de clima temperado do Hemisfério Norte e contém 9 espécies validamente descritas.

Taxonomia
O género Gymnoascus tem o seguinte enquadramento taxonómico (nele se incluindo as espécies que o integram):

Referências

Ligações externas

Eurotiomycetes